Die klugen und die törichten Jungfrauen ist der Titel einiger Kunstwerke, die das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen zum Motiv haben:

 Die klugen und die törichten Jungfrauen, Gemälde von Peter von Cornelius
 Die klugen und die törichten Jungfrauen, Wandbild von Anita Rée